

Communes 

 Warneton : commune française, située dans le département du Nord (59) issu de la fusion de :
 Warneton-Sud et 
 Warneton-Bas;
 Warneton : section de la commune belge de Comines-Warneton située en Région wallonne dans la province de Hainaut;
 Bas-Warneton : section de la commune belge de Comines-Warneton située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
Homonymie de toponyme